nbn – codice ISO 639-3 della lingua kuri
 nbn – namespace National Bibliography Number basato su standard Uniform Resource Name per l'identificazione delle risorse digitali su Internet
 Bureau de Normalisation